Die sechste Ausgabe des Golfpokals fand vom 19. März bis zum 4. April 1982 in den Vereinigten Arabischen Emiraten statt. Der Gewinner war Kuwait. Insgesamt war es der fünfte Titel für Kuwait.

Ausrichter 
Nachdem die Vereinigten Arabischen Emirate das Turnier 1979 aus finanziellen Gründen noch abgegeben hatten, fand das Turnier 1982 dort statt.

Teilnehmer 
 Irak*
 Kuwait
 Bahrain
 Katar
 Oman
 Saudi-Arabien
 Vereinigte Arabische Emirate

* zog die Teilnahme während des Turniers zurück

Spiele

Erster Spieltag 

|}

Zweiter Spieltag 

|}

Dritter Spieltag 

|}

Vierter Spieltag 

|}

Fünfter Spieltag 

|}

Sechster Spieltag 

|}

Siebter Spieltag 

|}

* Spiele werden nicht gewertet, da der Irak die Teilnahme zurückzog

Abschlusstabelle 

|}

Statistik 

 Bester Spieler: keiner
 Bester Torwart: Saeed Salbukh (VAE)
 Beste Torschützen: Majid Abdulla (Saudi-Arabien), Yousif Swayed (Kuwait), Ibrahim Zwayed (Bahrain), Salim Khalifa (VAE) je drei Tore

Weblinks 
 Gulf Cup 1982 (in the United Arab Emirates) (englisch)

1982
Fußballveranstaltung 1982
Sportveranstaltung in den Vereinigten Arabischen Emiraten
Fußball (Vereinigte Arabische Emirate)